TUIfly Nordic (ранее Britannia Nordic), чартерная авиакомпания, базирующаяся в Швеции. Современное название авиакомпания получила 1 мая 2006 года. Авиакомпания выполняет чартерные выходные рейсы из аэропортов Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Авиакомпания тесно сотрудничает с рядом ведущих туроператоров Скандинавии: Star Tour (в Дании и Норвегии), Fritidsresor (в Швеции) и Finnmatkat (в Финляндии). Маршрутная сеть авиакомпании включает направления на Канарские острова, Египет, Грецию, Средиземноморье и Таиланд.

История 

Первоначально авиакомпания была организована в 1985 году, и выполняла рейсы под маркой другой авиакомпании — Transwede Airways. В 1996 году, часть авиакомпании, занимающаяся чартерными перевозками, была приобретена шведским туроператором Fritidsresor, и переименована в Blue Scandinavia.

В 1998 году, после того как Fritidsresor был приобретён британской туристической компанией Thomson Travel Group, контроль над Blue Scandinavia получила Britannia Airways, а авиакомпания была переименована в Britannia AB, а несколько позднее произошёл её ребрендинг в Britannia Nordic. В 2000 году немецкий концерн Preussag (впоследствии TUI) купила Thomson Travel Group. В ноябре 2005 года, авиакомпания снова подверглась ребрендингу, став Thomsonfly, а в мае 2006 года, согласно новой маркетинговой стратегии TUI Group, переименована в TUIfly Nordic.

Иногда логотипы туроператоров Fritidsresor и Star Tour располагаются на фюзеляжах самолётов TUIfly Nordic, тем самым показывая роль компаний, как одних из ведущих туроператоров Скандинавии.

Флот 

По состоянию на март 2019 года флот TUI fly Nordic состоит из следующих самолетов:

Маршрутная сеть 

По состоянию на октябрь 2020 года TUI fly Nordic обслуживает следующие направления:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История воздушного парка TUIfly Nordic
 TUIfly Nordic на www.airfleets.net
 TUIfly Nordic на www.aerotransport.org
 TUIfly Nordic на www.planespotters.net

Авиакомпании Швеции